Il singolare del torneo di tennis Karyizawa Yonex Open 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Su Jeong Jang che ha battuto in finale Arina Rodionova 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Sachie Ishizu (primo turno)
 Samantha Murray (secondo turno)
 Hiroko Kuwata (primo turno)
 Arina Rodionova (finale)

 Tara Moore (semifinali)
 Su Jeong Jang (Campionessa)
 Ysaline Bonaventure (semifinali)
 Mari Tanaka (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Karyizawa Yonex Open 2014